GNT steht als Abkürzung für:

 Geschwindigkeitsüberwachung Neigetechnik, ein Zugbeeinflussungssystem für Neigetechnik-Züge
 Globosat News Television, brasilianischer Kabel/Satelliten Fernsehsender
 Good News Translation, eine englische Bibelübersetzung, auch Good News Bible (GNB)

GNT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Jerichower Land (für Genthin)

Abkürzung